Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1939 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Finał nierozegrany z powodu wybuchu drugiej wojny światowej.

Wyniki półfinałowe

Bibliografia 
 Stefan Smołka: Finał IMŚ, którego nie było

1939
1939 w sporcie żużlowym